PJA steht als Abkürzung für:
 Flughafen Pajala  nach dem IATA-Flughafencode
 parachute jumping area, siehe Landezone (Fallschirmspringen)

PJA als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Jarociński in der Woiwodschaft Großpolen

PJa steht für
 eine Modellbezeichnung der russischen Dienstpistole Jarygin PJa

PjA steht für
 Panzerjägerabteilung, ein militärischer Verband der deutschen Wehrmacht

Abkürzung